Милани () — итальянское имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Милани, Аурелиано (1675—1749) — итальянский художник периода позднего барокко.
 Милани, Аурелио (1934—2014) — итальянский футболист
 Милани, Марио (1918—2003) — бразильский футболист.
 Милани, Мино (1928—2022) — итальянский писатель и журналист.
 Мохаммад Хади Милани (1892—1975) — шиитский аятолла, иранский государственный деятель.

Другое 
  — грузинский футбольный клуб из Цнори.